Tibiri é um bairro localizado na zona rural (km 3 da BR-135) de São Luís, capital do estado do Maranhão, Brasil.

História 
O bairro recebeu seu nome do rio Tibiri, um dos principais cursos d'água da cidade de São Luís, que flui no seu entorno. No passado, habitava a região a tribo indígena, cujo chefe se chamava Tibiriçá. Em sua homenagem, a tribo denominou o rio Tibiri.

Topônimo
Segundo Frei Vicente do Salvador, em seu livro História do Brasil, de 1626, o topônimo Tibiri é uma palavra do tupi Tibir-y ou Tibi-r-y, que em português significa "rio do sepultado" (ou "da sepultura").

Bairros de São Luís (Maranhão)